Улица Кра́ста (дословно «Береговая») — название ряда улиц в городах Латвии:

 Улица Краста в Риге;
 Улица Краста в Даугавпилсе;
 Улица Краста в Екабпилсе;
 Улица Краста в Елгаве;
 Улица Краста в Лиепае;
 Улица Краста в Юрмале.